Заводской — посёлок в Парабельском районе Томской области России. Административный центр Заводского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится в центральной части региона, в лесной местности, на р. Падога, запруженной на южной окраине посёлка.
 уличная сеть
 Переулок: Промышленный пер.
 Улицы: ул. 60 лет СССР, ул. Ветеранов, ул. Забайкальская, ул. Зелёная, ул. Мира, ул. Новостройка
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ посёлок возглавил образованное муниципальное образование Заводское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от общей численности населения в 394 чел..

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Автодорога Парабель — Новиково.

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района